Jongen kan naast de algemene betekenis van een mannelijk persoon/kind ook duiden op een familienaam: 

Diego Jongen (1983), Nederlands voetballer
Joseph Jongen (1873-1953), Belgisch componist en muziekpedagoog
Léon Jongen (1885-1969), Belgisch componist, broer van Joseph Jongen.